Bosznia-Hercegovina
Zabrđe falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Zabrđe falu Konjic községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Zabrđe falu Kotor-Varoš községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Zabrđe falu Milići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Zabrđe falu Ugljevik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Zabrđe falu Gradec községben, Zágráb megyében
Zabrđe falu Ston községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Koszovó
Zabrđe falu Klina községben, a Peći körzetben
Zabrđe falu Kosovska Mitrovica községben
Zabrđe falu Lepošavić községben

 Montenegró
Zabrđe falu Andrijevica községben
Zabrđe falu Cetinje községben
Zabrđe falu Plužine községben
Zabrđe falu Pljevlja községben

 Szerbia
Zabrđe falu Novi Pazar községben, a Rašai körzetben
Zabrđe falu Petrovac községben, a Braničevói körzetben
Zabrđe falu Priboj községben, a Zlatibori körzetben
Zabrđe falu Sjenica községben, a Zlatibori körzetben